Fernando Lalanda (nacido como Fernando Lalanda Pijoan, el 29 de marzo de 1957 en Madrid, Madrid) es un escritor, coleccionista, investigador y divulgador español dedicado al Camino de Santiago.

Reseña biográfica

Estudió Técnico Superior de Capacitación Agropecuaria, sector en el que se desarrolló empresarialmente. 

Peregrino desde los años sesenta del siglo XX, decidió investigar sobre los aspectos menos conocidos del Camino de Santiago en una época en la que no gozaba de la popularidad que obtendría en las décadas posteriores. Además de recopilar información de los distintos archivos jacobeos a lo largo del camino y en la propia ciudad de Santiago de Compostela inició una colección de cartelería y de credenciales jacobeas, siendo alguna de sus piezas mostradas en diversas exposiciones temporales en museos nacionales españoles así como en la Biblioteca Nacional de España.

Paralelamente fue conformando un Centro de Documentación y Archivo privado, único en su género recopilando información de diversas fuentes históricas, tanto religiosas como laicas, así como diarios y archivos personales de otros peregrinos y colecciones públicas y privadas. Por su labor ha participado como conferenciante en diversos coloquios y programas de televisión, radio o podcast.

Como autor literario ha publicado hasta la fecha una treintena de obras, casi todas relacionadas con la temática del Camino de Santiago. Destacan los títulos ¿Sois peregrinos?, Madrid a los pies de Santiago, El juego templario de la oca en el Camino de Santiago, El "boom" del Camino en sus años oscuros 1961-1969 o El Camino de Santiago de Izquierda a Derecha, 1930-1939.  .

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

  Reseña en el periódico La Vanguardia.
  Entrevista en el canal Eutrapelia.
  Artículo publicado por Fernando Lalanda en el Diario de Jerez.
  Biblioteca Nacional de España, dossier de la exposición Carteles para un Camino. 100 años de ilustración jacobea, organizada por el Ministerio de Cultura y Deporte de España (Consejo Jacobeo) y Biblioteca Nacional de España.

Nacidos en Madrid
Nacidos en 1957
Escritores
Investigadores